Eubostrichus är ett släkte av rundmaskar. Eubostrichus ingår i familjen Desmodoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Eubostrichus